Фраксионамијенто лос Лаурелес има више значења:

 Фраксионамијенто лос Лаурелес (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Фраксионамијенто лос Лаурелес (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику